Андрей Мещеряков: Мещеряков, Андрей Викторович (род. 1984) — российский кёрлингист на колясках.
 Мещеряков, Андрей Михайлович (род. 1978) — российский преступник.